Ицхок Зеэв Соловейчик, более известный как Велвл Соловейчик (, , Российская империя — , , Израиль) — один из ведущих раввинов литовского направления, выдающийся галахист и талмудист. Главный раввин Бреста в Польше, а затем после репатриации в Палестину глава брестской иешивы и глава брестского направления.

Биография 
Родился в 1886 в Воложине у р. Хаима Соловейчика в бытность его главой воложинской иешивы и Лифши Шапиро, дочери рава Рефаэля Шапиро. Учился у отца, который видел в нём своего духовного наследника.

После смерти отца в 1918 году занял его пост раввина Бреста. Уже в молодом возрасте приобрёл широкую известность своей учёностью; его новеллы признавались ведущими талмудистами и главами иешив. В своем бейт-мидраше в Бресте он преподавал выдающимся ученикам иешив, и допуск на его лекции считался величайшей привилегией.

Когда нацистская Германия захватила Польшу, его жена и четверо дочерей получили сертификаты на выезд в Палестину, однако были пойманы нацистами и расстреляны, а он с оставшимися пятью сыновьями и двумя дочерьми бежал в Вильнюс, откуда в 1941 уехал в Эрец-Исраэль.

В Иерусалиме он основал колель по брестскому методу для небольшого числа избранных учеников, где, как и в Бресте, читал ежедневно лекции, а его новеллы записывались и распространялись его учениками.

После смерти Хазон Иша в 1953 занял место ведущего литовского раввина. В отличие от своего предшественника был более крайним противником сионизма и категорически отказывался получать от государства субсидии на содержание иешив.

Семья

Ученики 
 Элиэзер Менахем Шах

Литература 
 Раввин из Бреста в 3 томах, Шимон Йосеф Мелер, Иерусалим 2004—2007

Выжившие в Холокосте
Раввины Эрец-Исраэль